Кишон — фамилия и топоним:

 Кишон, Эфраим (1924—2005) — израильский писатель, драматург и журналист.
 Кишон — река в Израиле.
 Кишон () — уезд в провинции Нгеан, Вьетнам.
 Кишон () — община в уезде Киань, провинция Хатинь, Вьетнам.